Лайоль ( )

 Лайоль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Лайоль () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Аверон.
 Лайоль или Том-де-Лайоль () — неварёный прессованный французский сыр из коровьего молока.
 Лайоль (англ.) — окситанский традиционный нож.